Мото Гран-при Португалии является этапом чемпионата мира по шоссейно-кольцевым мотогонкам (с 2002 года — MotoGP).

Победители МотоГП Португалии 

Португалии